Alles Lüge ist der Name folgender Filme:
 Alles Lüge (1948), österreichische Komödie
 Alles Lüge (1991), deutsche Komödie
 Polizeiruf 110: Alles Lüge, deutscher Kriminalfilm
 Wilsberg: Alles Lüge, 69. Folge der Fernsehfilmreihe Wilsberg (2020)
 Eröffnungstrack des Albums Rio I. (1986)